Nindorf ist der Name von:

Gemeinden:
 Nindorf (bei Hohenwestedt), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Nindorf (bei Meldorf), Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein

Ortsteilen:
 in Bayern:
 Nindorf (Bad Birnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn
 Nindorf (Buchhofen), Ortsteil der Gemeinde Buchhofen, Landkreis Deggendorf
 in Niedersachsen:
 Nindorf am Walde, Ortsteil der Gemeinde Hanstedt, Landkreis Harburg
 Nindorf (Beckdorf), Ortsteil der Gemeinde Beckdorf, Landkreis Stade
 Nindorf (Bergen), Ortsteil der Stadt Bergen, Landkreis Celle
 Nindorf (Bleckede), Ortsteil der Stadt Bleckede, Landkreis Lüneburg
 Nindorf (Drochtersen), Ortsteil der Gemeinde Drochtersen, Landkreis Stade
 Nindorf (Elsdorf), Ortsteil der Gemeinde Elsdorf, Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Nindorf (Lamstedt), Ortsteil der Gemeinde Lamstedt, Landkreis Cuxhaven
 Nindorf (Langwedel), Ortsteil der Gemeinde Langwedel, Landkreis Verden
 Nindorf (Visselhövede), Ortsteil der Stadt Visselhövede, Landkreis Rotenburg (Wümme)

 in Österreich
 Nindorf (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Niendorf